Genus (lateinisch für „Geschlecht, Klasse, Gattung“) steht für:

 Genus, das grammatische Geschlecht eines Wortes (männlich, weiblich, sächlich)
 Genus (Unternehmen), britisches Biotechnologie-Unternehmen
 Genus, hierarchische Stufe der biologischen Systematik von Arten, siehe Gattung (Biologie)
 Genus, eine topologische Eigenschaft, siehe Geschlecht (Fläche)
 Genus, Gruppe literarischer Werke, siehe Gattung (Literatur)

Person:
 James Genus (* 1966), US-amerikanischer Jazz-Bassist

Siehe auch:
 Genus verbi (Diathese: Handlungsrichtung eines Verbes)
 Génos (Begriffsklärung)